Crighton ist der Familienname folgender Personen:

 David Crighton (1942–2000), britischer Mathematiker
 James Baruch Crighton-Ginsburg (1826–1898), anglikanischer Missionar